Une chancellerie est une administration qui peut avoir une importance et des fonctions très variables selon le pays. Ce terme désigne aussi le bâtiment où œuvre le chancelier.

Présentation 
En Allemagne, la Chancellerie est l'administration qui entoure le chancelier fédéral à Berlin ; c'est donc un groupe de fonctionnaires très importants, les plus haut placés du pouvoir central.

En Belgique, le service public fédéral Chancellerie aide le Premier ministre à diriger et coordonner la politique gouvernementale. Il le fait sur les plans de la logistique, de l’administration, des aspects juridiques et de la communication. 

En France, une chancellerie désignait un lieu, celui où étaient scellés des actes ; ainsi la Chancellerie d'Orléans pour les ducs de cette maison.

On appelle aujourd'hui chancellerie (nom commun, qu’on peut mettre au pluriel) « la petite équipe de diplomates proprement dits qui sont les plus proches collaborateurs du chef de mission » dans une ambassade de France ou un consulat, et Chancellerie (nom propre, avec majuscule) l'administration centrale du ministère de la Justice.

En France, la chancellerie est aussi une administration qui assure trois activités de service public : l'administration des récompenses nationales, notamment les décorations (ordres nationaux, médaille militaire, médailles diverses), la direction des  maisons d'éducation et du musée de la Légion d'honneur. Cette institution porte le nom de Grande chancellerie de la Légion d'honneur et siège rue de Solférino à Paris.

Dans l'armée française, les unités et états-majors des trois armées (terre, air, mer) comportent dans leur organigramme un bureau chancellerie, chargé de la gestion des ressources humaines dans le domaine des décorations, de la notation, de l'avancement et des questions statutaires.

Exemples de chancelleries 
 Le ministère français de la Justice, surnommé « Chancellerie », en mémoire du Chancelier de France, qui administrait la Justice sous l'Ancien Régime
 Diverses chancelleries fédérales en Allemagne, Autriche, Belgique et Suisse
 Chancellerie de l'Échiquier
 Chancellerie du Reich
 Chancellerie de France
 Chancellerie du palais 
 Chancellerie du châtelet
 Chancellerie des universités
 Chancellerie apostolique
 Grande chancellerie de la Légion d'honneur

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Chancelier

Liens externes 

Institution politique
Bâtiment institutionnel et administratif

de:Botschaft (Diplomatie)#Organisation einer Botschaft